Гринкасл (, ) — название нескольких населённых пунктов в Ирландии и США.

Населённые пункты 
Ирландия
 Гринкасл — деревня в графстве Донегол.
  — деревня в графстве Тирон.

США
  — город в Индиане.
  — город в Миссури.
  — боро в Пенсильвании.

Прочее 
  — замок в Ирландии (графство Даун).
  — американский фильм 2012 года.

См. также 
 Грин
 Касл